

Geografia
 Polack – città della Bielorussia

Persone
 Eufrosina di Polack (1110-1173) – badessa e santa bielorussa
 Friedrich Polack (1835-1915) – educatore e scrittore tedesco
 Jan Polack (1435-1450) – pittore polacco
 Mario Polack (1919) – ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Polak
 Pollack
 Pollak